Ви́ктор Куце́нко:
 Куценко, Виктор Владимирович (1938—2015) — советский и российский военный и общественный деятель, учёный-эколог.